Félix Colón de Larriátegui es un óleo del pintor Francisco de Goya. Este retrato del militar Félix Colón de Larriátegui se encuentra en la colección del Museo de Arte de Indianápolis .

Fondo 
La década de 1790 fue un período de transformación estilística e intensa actividad pictórica para Goya. El cuadro se realizó hacia 1794, apenas dos años después del ataque de una grave enfermedad, que provocó que Goya luchara contra la muerte, la parálisis y la ceguera durante casi un año. Solo se recuperó parcialmente, pero permaneció sordo por el resto de su vida . Regresó rápidamente al trabajo, a pesar de que todavía padecía las secuelas de la enfermedad. Trató de convencer a los círculos artísticos de que la enfermedad no debilitaba sus habilidades pictóricas, ya que los rumores sobre sus discapacidades podrían dañar seriamente su carrera al futuro. Comenzó a trabajar en cuadros de gabinete de pequeño tamaño, que no afectaban su condición física . La enfermedad también interrumpió su exitoso trabajo de retratista, al que regresó con un agudo sentido de observación, quizás exacerbado por su pérdida auditiva. Goya pintó a miembros de la familia real, la aristocracia, la burguesía, clero, políticos, banqueros, militares y gente de la cultura. También retrató a menudo a sus amigos del círculo de liberales e ilustrados .

Descripción 
Félix Colón de Larreátegui procedía de una familia noble vasca. Fue el segundo hijo de Pedro Colón de Larriátegui, descendiente de Cristóbal Colón. Como muchos jóvenes nobles no herederos, se dedicó a la carrera militar. Alcanzó el rango de mariscal de campo , y desde 1815 fue miembro del Consejo Supremo de Guerra . Ocupó cargos judiciales importantes y fue el autor de la obra en siete volúmenes Juzgados Militares de España, publicado en 1788. En 1794 fue galardonado con la Orden de Santiago, probablemente para esta ocasión encargó su retrato a Goya .

Goya lo retrató de tres cuartos (hasta las rodillas) sobre un fondo oscuro y liso. Está sentado ante un escritorio cubierto con un paño verde sobre el que se encuentra una fila de volúmenes de su trabajo en los tribunales militares, uno de los cuales está abierto delante. Junto a él, en una hoja de papel que cierra una pila de carpetas, está la fecha '1794'. Sujeta una pluma en la mano derecha y mira al espectador, parece que su trabajo acaba de ser interrumpido. La mano izquierda descansa sobre la cadera en una pose típica de los retratos de Goya . Lleva levita azul oscuro con orla y puños plateados y calzas también azul oscuro con medias blancas . Lleva la Orden de Santiago prendida en el pecho y la cruz de la Orden está bordada en la levita. Los toques escarlatas animan el uniforme . El pintor utilizó un punto de vista bajo, que en combinación con los colores oscuros enfatiza la figura . La luz desde la izquierda se enfoca en el rostro del modelo con frente amplia, labios ligeramente abiertos y ojos oscuros e inteligentes de mirada atenta y penetrante . Goya utilizó pinceladas rápidas y precisas, cuyo efecto es visible en la silla, bordados y encuadernaciones de los libros , pero se detallan el rostro y la mano .

Según José Camón Aznar, Goya se inspiró en el retrato de Gregorio Mayans y Siscar atribuido a Louis-Michel van Loo . Sin embargo, Juan J. Luna cree que el retrato del pintor francés es demasiado dinámico en comparación con la obra de Goya, y el pintor se inspiró más bien en el retrato inglés que conoce de los grabados .

Procedencia 
El cuadro perteneció a diversas colecciones y galerías privadas: Conde de Robres en Zaragoza, Barón de Sangarren en Zaragoza, Ricardo Traumann en Madrid, José de Santamaría en París, Galeria Sedelmeyer en París, Wildenstein Galleries en Nueva York y Josiah K. Lilly Jr. en Indianápolis. Gracias a una donación de Krannert Charitable Trust, el retrato pasó a formar parte de la colección del Museo de Arte de Indianápolis en 1975  .

Referencias 

Retratos de Francisco de Goya
Cuadros de 1794
Libros en el arte